

События 
[[Файл:Rahvałod, Rahnieda (Połacak). Рагвалод, Рагнеда (Полацак).jpg|thumb|300px|Сваты Владимира Святославича у Рогволода (слева); Рогволод беседует с Рогнедой (справа).Миниатюра Радзивилловской летописи, XV в.]]

 Образовано вассальное Анийским Багратидам Ташир-Дзорагетское царство
 Убийство короля Англии Эдуарда Мученика (возможно, его мачехой Элфридой).
 978—1016 — король Англии Этельред II Неразумный (ок. 968 1016), сын Эдгара Мирного от второго брака с Элфридой. Женат на Эмме, сестре герцога Нормандии Ричарда II.
 Бриан Бору стал королём Кашела, столицы древнего Мунстера (Ирландия).
 Начало войны короля Германии Оттона II с Лотарем, правителем Западно — Франкского королевства. Оттон изгнал французов из Лотарингии. Неудачная осада Парижа.
 Наступление болгар на Македонию.
 Варда Склир взял Никею и Антиохию.
 Давид III присоединил Абхазию к Грузии. Объединение Грузии.
 31 мая — 6 августа — четвёртый поход Аль-Мансура против христиан.
 Отставка левого министра Минамото Канэакира.

Русь 
 Возвратившийся с варяжской дружиной князь Владимир Святославич захватил Полоцк, убил его князя Рогволода и его семью и насильно женился на Рогнеде.
 11 июня — варяжские дружинники убили князя Ярополка Святославича и тем самым князь Владимир захватил власть в Киеве.
 Около 978 — поездка князя Новгородского Владимира в Упсалу к Олафу Скетконунгу.

Родились 
 Мурасаки Сикибу
 Зо́я () — византийская императрица, дочь императора Константина VIII (Македонского).
 Ярослав I Мудрый — великий князь Киевский с 1016 года.

Скончались 
 Ярополк Святославич
 Эдуард Мученик

См. также

Примечания